Martin Mystère – personaggio immaginario 
Martin Mystère – serie a fumetti 
Martin Mystère – serie animata